Бислет игре 2015. је шести од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015, одржан 11. јуна 2015. на Бислет стадиону у Ослу, (Норвешка).

Сатница

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар -1,2 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -0,6 м/с

1.500 м

5.000 м

100 м препоне 
Ветар 0,9 м/с

400 м препоне

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Бислет игре
ИААФ Дијамантска лига 2015.